Ел Каракол има више значења:

 Ел Каракол, Ла Меса (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Каракол, Калдера, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Каракол (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Каракол, Андраде Ехидо Нуево Леон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каракол (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каракол (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каракол (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каракол (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каракол (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каракол (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каракол (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каракол (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каракол (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каракол (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каракол (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каракол (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каракол, Ла Лагуна (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каракол (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каракол (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каракол (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каракол (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каракол (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каракол (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каракол (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каракол (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Каракол (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Каракол (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каракол, Кампо Чикито (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Каракол (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каракол (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каракол (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каракол (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каракол (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каракол (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Каракол, Ел Педрегал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Каракол (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каракол (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каракол (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каракол (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каракол (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каракол (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каракол, Роберто Кореља (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каракол, Ехидо де лас Гвајабас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каракол (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол, Лос Караколес (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол, Бреча 11 кон Км. 18 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол, Компањија Минера (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каракол (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Каракол (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол, Естебан Домингез (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каракол, Артуро Санчез Роблес (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каракол, Ранчо лос Бланко (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каракол (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каракол (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику